Die BNP Paribas Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 19. März 2017 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2017 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der das Turnier bereits dreimal in Folge gewann, dieses Jahr aber an der Hürde im Achtelfinale in Form von Nick Kyrgios scheiterte. In diesem Jahr gewann Roger Federer das Turnier. Im Finale schlug er seinen Landsmann Stan Wawrinka mit 6:4 und 7:5. Dies war sein zweiter Titel in der Saison und sein fünfter in Indian Wells. Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut waren im Vorjahr im Doppel erfolgreich und schieden diesmal im Achtelfinale aus. Im Finale setzten sich Raven Klaasen und Rajeev Ram gegen Łukasz Kubot und Marcelo Melo durch, womit sie ihren zweiten Titel des Jahres gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 6.993.450 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 7.913.405 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. März 2017 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 207 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2017